Командний жіночий розряд з настільного тенісу на Літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшли з 12 по 16 серпня у Ріосентро. В турнірі взяли участь 48 спортсменок із 16 країн.

Призери

Розклад
Весь час - (UTC−3).

Формат змагань 
Змагання пройшли у форматі плей-оф, де і визначили медалістів.

Посів 
Посів команд базувався на особистому рейтингу липня 2016 року, беручи до уваги гравців, які кваліфікувались від кожної команди.

Змагання

Турнірна сітка

Результати

Перший раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Матч за третє місце

Фінал

Примітки

Джерела 
 Змагання з настільного тенісу на офіційному сайті Олімпіади 

Серпень 2016